Панасовка — название географических объектов.

Населённые пункты на Украине

Винницкая область 
 Панасовка — село в Калиновском районе.
 Панасовка — село в Казатинском районе.

Днепропетровская область 
 Панасовка — село в Новомосковском районе.
 Панасовка — село в Синельниковском районе.

Житомирская область 
 Панасовка — село в Любарском районе.

Николаевская область 
 Панасовка — село в Казанковском районе.

Полтавская область 
 Панасовка — село в Козельщинском районе.
 Панасовка — село в Миргородском районе.

Сумская область 
 Панасовка — село в Липоводолинском районе.

Тернопольская область 
 Панасовка — село в Зборовском районе..
 Панасовка — село в Подволочисском районе.

Харьковская область 
 Панасовка — село в Коломакском районе.

Хмельницкая область 
 Панасовка — село в Дунаевецком районе.

Другое 
 Панасовка — улица в городе Слоним в Белоруссии.
 Панасовка — один из пяти заливов (лук) озера Мястро в Белоруссии.
 Панасовка — исторический район города Харькова за Благовещенским базаром.